Леонська мова (самоназва -Llengua Llionesa) - назва варіанту астурлеонської мови, (колись) поширеної в Королівстві Леон, а нині в сучасному іспанському регіоні Кастилія і Леон і частково в Португалії.

Поділ астурлеонської мови на астурійську, леонську і мірандську «мови» не відповідає діалектному членуванню, так як діалектні кордони проходять в основному з півночі на південь, а межа між астурійською і леонською, що відповідає кордону між Астурією і Леоном, проходить з заходу на схід.

Розвинулася з народної латині, належить до іберо-романської підгрупи романської групи мов індоєвропейської родини. У середні віки була офіційною мовою Королівства Леон. Наприкінці часткого залишилася у вжитку в Астурії, округахЛеон та Самора, а також частково в Португалії у Брагансі. Астурйський різновид леонської мови називають "астуріану" (рідше - "бабле"), леонський - "леонес" та португальський - "мірандес".

Примітки

Biblio 

 Menéndez Pidal, R.: "El dialecto Leonés". Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 14. 1906.
 García Gil, Hector (2010). «El asturiano-leonés: aspectos lingüísticos, sociolingüísticos y legislación». Working Papers Collection. Mercator Legislation, Dret i legislació lingüístics. (25). ISSN 2013-102X.
 Academia de la Lengua Asturiana«Normes ortográfiques». 2005. ISBN 978-84-8168-394-3.
 García Arias, Xosé Lluis (2003). Gramática histórica de la lengua asturiana: Fonética, fonología e introducción a la morfosintaxis histórica. Academia de la Llingua Asturiana. ISBN 978-84-8168-341-7.
 González Riaño, Xosé Antón; García Arias, Xosé Lluis (2008). II Estudiu sociollingüísticu de Lleón (Identidá, conciencia d'usu y actitúes llingüístiques de la población lleonesa). Academia de la Llingua Asturiana. ISBN 978-84-8168-448-3.
 Galmés de Fuentes, Álvaro; Catalán, Diego (1960). Trabajos sobre el dominio románico leonés. Editorial Gredos. ISBN 978-84-249-3436-1.
 Linguasphere Register. 1999/2000 Edition. pp. 392. 1999.
 López-Morales, H.: “Elementos leoneses en la lengua del teatro pastoril de los siglos XV y XVI”. Actas del II Congreso Internacional de Hispanistas. Instituto Español de la Universidad de Nimega. Holanda. 1967.
 Staff, E. : "Étude sur l'ancien dialecte léonnais d'après les chartes du XIIIÈ siècle", Uppsala. 1907.
 Gessner, Emil. «Das Altleonesische: Ein Beitrag zur Kenntnis des Altspanischen».
 Hanssen, Friedrich Ludwig Christian (1896). Estudios sobre la conjugación Leonesa. Impr. Cervantes.
 Hanssen, Friedrich Ludwig Christian (1910). «Los infinitivos leoneses del Poema de Alexandre». Bulletin Hispanique (12).
 Krüger, Fritz. El dialecto de San Ciprián de Sanabria. Anejo IV de la RFE. Madrid.
 Morala Rodríguez, Jose Ramón; González-Quevedo, Roberto; Herreras, José Carlos; Borrego, Julio; Egido, María Cristina (2009). El Leonés en el Siglo XXI (Un Romance Milenario ante el Reto de su Normalización). Instituto De La Lengua Castellano Y Leones. ISBN 978-84-936383-8-2.

Посилання 

 Héctor García Gil. Asturian-leonese: Linguistic, Sociolinguistic and Legal Aspects
 Asturian Language Academy
 González i Planas, Francesc. Institutum Studiorum Romanicorum «Romania Minor». The Asturleonese Dialects.
 La Caleya Cultural Association.
 Furmientu Cultural Association. 
 Faceira Cultural Association. 
 El Teixu Cultural Association. 

 Мови сучасної Іспанії 
 Іберо-романські мови 

Мови Іспанії
Мови Португалії
Романські мови